Chris Hughes, amerikai üzletember
 Chris Hughes, brit labdarúgó
 Chris Hughes, brit újságíró
 Chris Hughes, brit producer
 Chris Hughes, brit hipnotizőr